Janne Kettunen, född 1994 i Villmanstrand, är en finländsk ishockeyspelare som spelar för Imatran Ketterä i finska andraligan Mestis. 

Kettunens moderklubb är Saimaan Pallo från hemstaden Villmanstrand med vilka han spelat 30 matcher i FM-ligan. Dessutom har han spelat i Mestis med klubbarna RoKi, SaPKo, och KeuPa HT samt en säsong med HC Dukla Trenčín i slovakiska Tipos Extraliga. Kettunen spelade dessutom med Nybro Vikings i Hockeyettan en halv säsong 2021/2022 innan han återvände till Finland p.g.a. familjeskäl.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Födda 1994
Levande personer
Män
Personer från Villmanstrand
Spelare i HC Dukla Trenčín
Spelare i Imatran Ketterä
Spelare i JYP
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i SaiPa
Spelare i Savonlinnan Pallokerho
Spelare i KeuPa HT
Spelare i Rovaniemen Kiekko